

Toponymes 
Dessie (Dese, Dessé ou Däse) (Ge'ez: ደሴ) est une ville et un woreda du nord de l'Éthiopie, située dans la zone Debub Wollo de la région Amhara

Personnalités portant ce patronyme 

Betelhem Dessie (en ), née en 1999, est une informaticienne et entrepreneuse éthiopienne